Hot Springs (Arkansas)
 Hot Springs (Carolina del Nord)
 Hot Springs (Dakota del Sud)
 Hot Springs (Montana)
 Hot Springs Village, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Arkansas 
 Boyes Hot Springs, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Desert Hot Springs, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Fetters Hot Springs-Agua Caliente, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Lava Hot Springs, població dels Estats Units a l'estat d'Idaho.
 Manley Hot Springs, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alaska 
 Murrieta Hot Springs, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Parc Nacional de Hot Springs, parc nacional administrat pel National Park Service a Hot Springs (Arkansas)
 Hot Sulphur Springs, població dels Estats Units a l'estat de Colorado